Boil kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Boil (bergstopp),

Bulgarien 

 Boil (distrikt), Silistra, Obsjtina Dulovo,

Nederländerna 

 Boijl, ort, Friesland, Gemeente Weststellingwerf, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar